Turniej olimpijski w piłce siatkowej kobiet podczas XX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium był trzecią edycją w historii i, jak każdy poprzedni, odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, a przeprowadzono ją w dniach od 27 sierpnia do 7 września 1972 roku.

Drużyny uczestniczące 
  RFN (jako gospodynie)
  ZSRR (jako mistrzynie olimpijskie 1968)
  Japonia (jako wicemistrzynie świata 1970)
  Korea Północna (jako brązowe medalistki mistrzostw świata 1970)
  Kuba (jako mistrzynie panamerykańskie 1971)
  Węgry (jako zdobywczynie 4. miejsca w mistrzostwach świata 1970)
  Czechosłowacja (jako wicemistrzynie Europy 1971)
  Korea Południowa (jako zwyciężczynie azjatyckich kwalifikacji olimpijskich 1972)

Składy

Turniej

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Mecze o miejsca 5-8

Mecze o rozstawienie

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Strefa medalowa

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Tabela

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 1972

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972